Okręty US Navy o nazwie USS "Jackson" lub podobnych:
 ogłoszony w 2011 roku

Inne okręty z Jackson w nazwie 
 USRC "Jackson" (1832) w służbie w latach 1832 to 1864
  w służbie w latach 1963 - 1989
  w służbie w latach 1863 - 1865
  w służbie od 1984
  w służbie w latach 1862 - 1865
  w służbie w latach 1917 - 1918
  w służbie w latach 1942 - 1955
  w służbie w latach 1964 - 1995

Jackson